Список памятников культуры, расположенных в Белграде.

Ссылки 

 
 Недвижимые памятники культуры
 Список памятников

Достопримечательности Белграда
Списки:Сербия